Клосон има више значења:
 Клосон (Мичиген)
 Клосон (Јута)